Le mot « dynamique » désigne ou qualifie en physique des forces qui sont relatives au mouvement.

 Dynamique (mécanique)
 Dynamique des fluides
 Dynamique moléculaire, simule par le calcul informatique l'évolution d'un système de particules au cours du temps.

S'emploie pour les forces, causes du mouvement :

 Diagramme dynamique en mécanique ; on utilise souvent l'adjectif substantivé « dynamique » (au masculin).

S'emploie pour l'étude des changements d'état et les échanges d'énergie :

 Thermodynamique.

Par métonymie, s'utilise en informatique pour qualifier ce qui peut changer au cours du temps :

 Programmation dynamique
 Typage dynamique
 Tableau croisé dynamique
 Acquisition dynamique, par opposition à l'acquisition de données statique effectuée à des fréquences plus faibles

En traitement du signal (typiquement en électronique) la dynamique caractérise par métonymie l'étendue relative du changement d'un phénomène. La dynamique d'une grandeur est le rapport de ses valeurs maximale (souvent correspondant à la limite de saturation d'une dispositif pour un signal électrique) et minimale (positive mais jamais nulle en raison du bruit de fond). La dynamique peut être dénuée d'unité physique puisqu'elle représente un rapport de 2 grandeurs de même nature, ou bien exprimée en décibels (dB) par soustraction entre la valeur la plus élevée et la plus basse. En mode numérique, la dynamique est le nombre de valeurs discrètes que peut prendre une valeur, elle s'exprime classiquement en nombre de bits. Par exemple, la dynamique d'un signal audionumérique est le plus souvent enregistrée sur 16 ou 24 bits sur les enregistrements grand public.  
 Compression dynamique : procédé visant à réduire la dynamique pour faciliter la transmission (généralement pour diminuer le débit). La décompression est utilisée pour retrouver la dynamique originale après transmission.  
 Dynamique sonore précise le rapport des amplitudes maximale et minimale et s'exprime en décibels (dB) suivant le mode de reproduction (cinéma, DVD et TV HD, CD)  
 Dynamique (musicale) qualifie le rapport des sons les plus forts aux sons les plus faibles avec laquelle une note (ou un groupe de notes) est jouée.
 Dynamique (imagerie) : nombre de niveaux de quantification des valeurs prises par les pixels d'une image.

En psychanalyse, le « point de vue dynamique » est l'un des trois points de vue qui définissent la métapsychologie freudienne, les deux autres étant le « point de vue topique » et le « point de vue économique ». 

Le chantier Dynamique, un chantier naval de voilier de plaisance haut de gamme Français dans les années 1980-1990 à Andilly près de La Rochelle, racheté par le chantier Dufour en 1994.

Voir aussi 
 
 

 Cinématique